TXE steht für:
  Telephone eXchange Electronic (engl.), elektronischer Abfrageplatz als Ersatz für den bis dahin üblichen Hebdrehwähler

TXE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Taxis

Abkürzung